Свидовець — гірський масив в Українських Карпатах
 Свидовець — річка в Україні
 Свидовець — село, Чернігівська область, Бобровицький район